Zion Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Zion Presbyterian Church (Clarkson, Nebraska), NRHP-ID 87002071
 Zion Presbyterian Church (Columbia, Tennessee), NRHP-ID 72001245

Siehe auch:
 Mt. Zion Presbyterian Church